Ceresa ima više značenja:
 Ceresa, Asti
 Ceresa, Torino